Open the Door () bezeichnet
 Open the Door (Album), Studioalbum des britischen Musikers Roger Hodgson (2000)
 Open the Door!, Roman der schottischen Autorin und Journalistin Catherine Carswell (1920)

Siehe auch:
 The Open Door